

Astronomia 

 600 Musa – asteroide scoperto nel 1906
 Cratere Musa cratere sulla superficie di Encelado

Botanica 
Musa – genere di piante appartenente alla famiglia delle Musaceae.

Cinema 
 Musa – film del 2001 diretto da Kim Seong-soo

Geografia 

 Mūša (Mūsa) – fiume che scorre tra Lituania e Lettonia

Mitologia
Musa – divinità greca e romana

Musica 
 Müsa – strumento musicale
 Musa – album del 2009 di Marina Rei
 MUSA – Museo degli strumenti musicali dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia

Altro 
 Lancia Musa – modello di autoveicolo della casa costruttrice Lancia
 Musa – personaggio del cartone animato e del fumetto Winx Club
 MUSA – primo esperimento italiano di sintesi vocale realizzato dallo Centro studi e laboratori telecomunicazioni (CSELT) di Torino
 Musa – forma araba e turca del nome proprio di persona italiano Mosè
 Musa – figura, solitamente femminile, ispiratrice di un artista

Persone 
 Musa (XIV secolo) –  Īlkhān di Persia
 Musa I (745-788) – capostipite della dinastia dei Banu Qasi
 Musa II (785-862) – politico e guerriero di Al-Andalus
 Abd al-Aziz ibn Musa (...-716) – politico di Al-Andalus
 Ahmed Musa (1992) – calciatore nigeriano
 ʿAmr Mūsā (1936)  – diplomatico e politico egiziano
 Antonio Musa (...-...) – medico e botanico romano
 Carla Musa, nota come Carla Porta Musa (1902-2012) – scrittrice, saggista e poetessa italiana
 Džanan Musa (1999) – cestista bosniaco
 Gilda Musa (1926-1999) – giornalista, poetessa e scrittrice italiana
 James Musa (1992) – calciatore neozelandese
 Mohammed Musa (1984) – calciatore sudanese
 Said Musa (1944) – politico beliziano
 Salama Musa (1887-1958) – giornalista e riformatore egiziano
 Si Musa (...-dopo il 1876) – politico marocchino

Pagine correlate 
 Muse